amerykańskie okręty o nazwie USS Bulwark
 brytyjskie okręty o nazwie HMS Bulwark
 Bolwerk (dodatkowa nazwa w języku kaszubskim Bùlwark)